Il doppio del torneo di tennis Open Castilla y León 1999, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitori Roger Federer e Sander Groen che hanno battuto in finale Ota Fukárek e Alejandro Hernández 6-4, 7-6.

Teste di serie 

 Juan Ignacio Carrasco /  Jairo Velasco, Jr. (quarti di finale)
 Julián Alonso /  Javier Sánchez (semifinali)

 David DiLucia /  Stefano Pescosolido (quarti di finale)
 Andrew Painter /  Byron Talbot (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Castilla y León 1999